__БЕЗКН__

Hyaenodontoidea (Хијаенодонтоидеа — „хијенски зуби”) је изумрла натпородица плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, која је у периоду од раног еоцена до раног миоцена настањивала подручје Европе, Азије и Сјеверне Америке. Ову натпородицу сисара су чиниле породице Hyaenodontidae и Proviverridae. Стручни назив за чланове ове натпородице сисара је хијаенодонтоиди.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација натпородице Hyaenodontoidea:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе натпородице Hyaenodontoidea.

Временска распрострањенст

Унутар реда Hyaenodonta

Унутар натпородице Hyaenodontoidea

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце